Kuriyagawa ist der Familienname folgender Japaner

 Kuriyagawa Hakuson (1880–1923), japanischer Literaturkritiker
 Kuriyagawa Heigorō (1908–1993), japanischer Skispringer